Киннаури, также называемый Канаури, Канор, Кунавур, или Кунавар — тибето-бирманский язык, носители живут, в основном, в округе Киннаур, штата Химачал-Прадеш в Индии

Звуки 
Это описание «панги» — диалекта киннаури

Согласные 

Примечание о палатальных: , , , и  являются пост-альвеолярными.  — альвео-палатальные.

Гласные 
В Киннаури пять пар длинных/коротких гласных:

Слоги 
, аспирированные взрывные (то есть , , , , , ), и скользящие (glides) (то есть , ) не встречаются в слогах.

Все согласные могут встречаться в началах (onset) и в словах-медиалиях.

В Киннаури есть следующие типы слогов:

 (C)V(C)(C)(C)
 CCV(C)
 CCCVC

Грамматика 
Киннаури имеет субъект-объект-глагольную структуру, глагольно-вспомогательный, постпозиционный, и обладает головным финальным существительным. Это падеж выделяющий эрагативное соглосование в прошедшем времени, номинативно-аккузативный в остальных случаях. Эргативный падеж совпадают с творительным падежём. Не существует никакого различия между винительным и дательным, и родительный падеж часто синкретичен с винительно-дательным. Аблативный падеж также признаётся, обычно прикрепляется к родительному, с различными алломорфами для живой и неживой природы. Также есть местный падеж обычно используемый только для неодушевлённых существительных.

Библиография 
 Nagano, Yasuhiko; & LaPolla, Randy J. (Eds.). (2001). New research on Zhangzhung and related Himalayan languages. Bon studies 3, Senri ethnological reports 19. Osaka: National Museum of Ethnology.
 Takahashi, Yoshiharu. (2001). A descriptive study of Kinnauri (Pangi dialect): A preliminary report. In Y. Nagano & R. J. LaPolla (Eds.), New research on Zhangzhung and related Himalayan languages. Osaka: National Museum of Ethnology.

Культура Химачал-Прадеша
Киннаур
Тибето-бирманские языки
Языки Индии